Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Наташа Звєрєва.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Мір'яну Лучич-Бароні з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Ліндсі Девенпорт (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Юдіт Візнер (півфінал)
  Олена Лиховцева (2-ге коло)
  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Магдалена Малеєва (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1997 Draw 

1997
Тур WTA 1997
1997 у французькому спорті